Атро́щенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Атрощенко, Анжела Петровна (род. 1970) — белорусская и турецкая легкоатлетка.
 Атрощенко, Василий Иванович (1906—1991) — советский украинский химик-технолог, академик АН УССР.
 Атрощенко, Евсей Никитич (1903—?) — разведчик, полковник.
 Атрощенко, Эдуард Сергеевич (1938—2004) — советский и российский учёный.

См. также 
 Атрощанка